Apulanta (Апуланта) — финская рок-группа, создана в 1991 году в небольшом городе Хейнола. Большая часть песен исполняется на финском языке.

В начале группа играет различные формы рока, такие как панк, ска и метал. В скором времени они переходят на более броский, притягательный стиль, который с этого момента постоянно меняется. Их последующие песни большей частью сочетают в себе мелодичность и привлекательность с тяжёлыми гитарными рифами.

В настоящее время Apulanta крайне популярна как в родной Финляндии, так и в других странах Европы.

Любимая группа чемпионки и многократной призерки чемпионата мира по биатлону Кайсы Мякяряйнен.

Участники

Нынешние 
 Тони Виртанен (Toni Wirtanen) - соло и гитара (+ бас-гитара 1991-1992) (1991–)
 Симо "Сипе" Сантапукки (Simo ”Sipe” Santapukki) - ударные и бэк-вокал (1991–)
 Вилле Мякинен (Ville Mäkinen) - бас-гитара и контрабас (2014–)

Бывшие 
 Антти Лаутала (Antti Lautala) - соло и гитара (+ бас-гитара 1991-1992) (1991–1994)
 Аманда «Мэнди» Гэйнор (Amanda ”Mandy” Gaynor) - бас-гитара, тромбон и соло (1992–1993)
 Туукка Темонен (Tuukka Temonen) - бас-гитара (1993–2004)
 Сами "Парта-Сами" Лехтинен (Sami ”Parta-Sami” Lehtinen) - бас-гитара и бэк-вокал (концертная гитара 2001-2004) (2005–2014)

 Jani Törmälä - концертная гитара (1997, 1998, 2000)
 Sami Yli-Pihlaja - концертная гитара (1998-1999, 2000)
 Marzi Nyman - концертная гитара (2000)
 Markus "Masi" Hukari - концертная гитара (2001)

Дискография

Альбомы 
 Attack of the A.L. People (1994) 
 Ehjä (1996) 
 Kolme (1997) 
 Aivan kuin kaikki muutkin (1998) 
 Plastik (2000) 
 Heinola 10 (2001) 
 Hiekka (2002) 
 Kiila (2005) 
 Eikä vielä ole edes ilta (2007)
 Kuutio (Kuinka Aurinko Voitettiin) (2008)
 Kaikki kolmesta pahasta (2012)
 Revenge Of The A.l. People (2012)
 Kunnes siitä tuli totta (2015)
 Sielun kaltainen tuote (2022)

Синглы и мини-альбомы 
 Mikä ihmeen Apulanta? (1993) 
 T.S. + A.L. (1994) 
 Tuttu TV:stä (1994) 
 Hajonnut EP (1995) 
 Anna mulle piiskaa (1996) 
 Mato (1997) 
 Mitä vaan (1997) 
 Liikaa (1997) 
 Teit meistä kauniin (1998) 
 Hallaa (1999) 
 Torremolinos 2000 (1999) 
 Käännä se pois A (1999) 
 Käännä se pois B (1999) 
 Ei yhtään todistajaa (2000) 
 Maanantai (2000) 
 Viivakoodit (2001) 
 Reunalla (2001) 
 Kadut (2001) 
 Saasta (2002) 
 Hiekka (2002) 
 Jumala (2003) 
 Pudota (2004) 
 Pahempi toistaan (2005) 
 Armo (2005) 
 Koneeseen kadonnut (2006)
 Kesä EP (2008)
 Vauriot (2008)
 Ravistettava ennen käyttöä (2009) 
 Vääryyttä!!1! (vinyylisingle) (2011) 
 Vääryyttä!!1! (2011) 
 Pihtiote (2011)
 Poltettu karma (2013)
 Mä nauran tälle (2013)
 Sun kohdalla (2015)
 Tivoli (2015)
 Valot pimeyksien reunoilla (2015)
 Palava Pensas (2016)
 Toinen Jumala (2018)	
 Elämänpelko (2018)
 60 Uutta Ongelmaa (2020)
 3D-Kriisit (2021)
 9 Väärää Kättä (2022)	
 Kämmenen kuva poskeen (2022)

Сборники 
 Singlet 1993–1997 (1998)
 Lavuaarista –live (1999)
 Syitä ja seurauksia – 30 parasta (2001)
 Singlet 1998–2003 (2003)
 Eikä vieläkään ole edes ilta (2007)
 Singlet 2004-2009 (2010)
 Syytteitä ja selityksiä - 52 Parasta (2014)

Альбомы на английском языке 
 Apulanta (2002) 
 Viper Spank (2003)

Видео 
 Musta hevonen (VHS, 1997)
 Tohtori Halla ja mustempi hevonen (VHS, 1999)
 Mustin hevonen (VHS, 1999)
 Liikkuvat kuvat (VHS/DVD, 2002)
 Kesäaine (DVD, 2006)

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальная страница на facebook
 Официальная страница на youtube
 Apulanta на Last.fm

Рок-группы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году